

Anime e manga 
 Ade (Hades) – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Hades – personaggio del manga Fairy Tail

Musica 
 Hades – gruppo musicale thrash metal statunitense
 Hades – gruppo musicale black metal norvegese
 Hades – album discografico dei The Residents del 2009
 Hades Records – etichetta discografica

Altro 
 Hades – film del 1995 diretto da Herbert Achternbusch
 Ade (Hades) – figura della mitologia greca
 HADES – software
 Lena Hades – artista russa
 Hades – genere di farfalle della famiglia dei Lycenidae
 Hadès – missile francese
 Hades – videogioco del 2020

Pagine correlate 
Ade (disambigua)
Ades